Jeleśnia (plaats), plaats in Polen
 Jeleśnia (gemeente), gemeente in Polen